L70, L-70 ou L.70 est un sigle qui peut faire référence à :
 Acné, d'après la classification internationale des maladies ;
 Albatros L.70, un avion de reconnaissance allemand ;
 HMS Farndale (L70), un destroyer d’escorte de la Royal Navy ;
 HMS Kingfisher (L70), un sloop côtier de la Royal Navy ;
 Valmet L-70 Vinka, un avion d’entrainement de début finlandais.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres